Der Antim Cup ist eine Trophäe in der Sportart Rugby Union, die seit dem Jahr 2002 zwischen den Nationalmannschaften Georgiens und Rumäniens ausgespielt wird. Sie ist nach dem in Georgien geborenen rumänischen Metropoliten Antim Ivireanul benannt. Der Bronzepokal wurde von Guia Japaradse, einem ehemaligen Nationalspieler, hergestellt.

Derzeit hält Georgien die Trophäe nach dem 19:13-Sieg in Bukarest am 10. März 2012.

Austragungen

Weblinks 
 Abbildung der Trophäe

Sportliche Auszeichnung (Rugby Union)
Rugby Union (Georgien)
Rugby Union (Rumänien)